Гри-гри ́:

Гри-гри (устройство) — приспособление для организации страховки и скоростного спуска.
Гри-гри (талисман) — талисман.